Сельга — возвышенность или каменистая гряда (от фин. Selkä — каменистая гряда)

Россия 
 Сельга — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Сельга — деревня в Олонецком районе Карелии.
 Сельги — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Пяжиева Сельга — посёлок в Прионежском районе Республики Карелия.

Река 
 Сельга (приток Муромли) — река в России, протекает в Карелии.
 Сельга — прежнее название реки Сельдь (река).

Железная дорога 
 Сельга — остановочный пункт в Муезерском районе Карелии.
 Пяжиева Сельга — железнодорожная станция в Деревянском сельском поселении Прионежского района Республики Карелии.